Żydowo (gromada w powiecie bartoszyckim)
 Żydowo (gromada w powiecie gnieźnieńskim)
 Żydowo (gromada w powiecie sławieńskim)